Перидот:

 Перидот — мінерал
 Перидот — статистично обумовлена місцевість в штаті Аризона, США